Grypus — род жуков из семейства брахицерид (Brachyceridae).

Описание 
Тело в густых коротких округлых чешуйках. Головотрубка тонкая, длиннее переднеспинки, на вершине расширена, блестящая, сверху по всей длине голая. Усиковые бороздки гладкие. Надкрылья к задней трети более или менее расширенные. Лапки короткие широкие, второй сегмент средних и задних лапок поперечный.

Ссылки 
К роду относятся:

Примечания 

Брахицериды
Роды жесткокрылых